Plachetka může být:
 menší plachta
 šátek na hlavu jako součást lidového oděvu
 tenký blanitý či vláknitý obal zakrývající mladé plodnice stopkovýtrusých hub
 filtrační tkanina, používaná např. u kalolisu
 Plachetka (příjmení), ženský tvar Plachetková